Vendelsö kan syfta på:

 Vendelsö, Haninge kommun – en bebyggelse i tätorten Stockholm och en före detta kommundel i Haninge
Vendelsö gård – herrgård och tidigare säteri i Haninge kommun
 Vendelsö-Gudö – en kommundel i Haninge kommun i Södermanland, vardagligt kallat Vendelsö
 Vendelsö (bostadsområde) - ett bostadsområde i kommundelen Vendelsö-Gudö i Haninge kommun
 Vendelsömalm – en kommundel i nordöstra delen av Haninge kommun
 Vendelsö kyrka – en kyrkobyggnad i Stockholms stift
 Vendelsö, Halland – en ö i norra Halland
 Vendelsöarna – ett naturreservat i Varbergs kommun